Андропов може да се отнася за:
 Юрий Андропов (1914 – 1984), съветски политик
 Андропов, старо име на град Рибинск